Метод Гаусса:

Математика 
 Метод Гаусса — метод решения систем линейных алгебраических уравнений.
 Метод Гаусса (оптимизация) — метод решения задач многомерной оптимизации.
 Метод Гаусса (численное интегрирование)
 Метод Гаусса — Зейделя решения системы линейных уравнений
 Метод покоординатного спуска Гаусса-Зейделя

Астрономия 
 Метод Гаусса (определение орбиты) — метод определения параметров орбиты по трём наблюдениям.

См. также 
 Список объектов, названных в честь Гаусса